Имбриани — фамилия.

Известные носители:
 Имбриани, Маттео Ренато
 Имбриани, Витторио